Schwaz (stad), een stad in de Oostenrijkse deelstaat Tirol
 Schwaz (district), een district in de Oostenrijkse deelstaat Tirol